Моцний Василь Кузьмович — голова Кіровоградської облдержадміністрації (1999–2003 та 2007–2009 роки).
 Моцний Олександр Юрійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища